Myslivny bezeichnet

Myslivny (Boží Dar) (Försterhäuser), Ortsteil von Boží Dar, Tschechien
Myslivny (Mařenice) (Jägerdörfel), Ortsteil von Mařenice, Tschechien
den Stausee Myslivny im böhmischen Erzgebirge